NGC 2383 (другие обозначения — OCL 616, ESO 559-SC8) — рассеянное скопление в созвездии Большого Пса. Открыто Джоном Гершелем в 1836 году.

Возможно, скопление образует пару с NGC 2384. Оценки возраста и расстояния до скопления сильно разнятся, но наиболее правдоподобно значение возраста в 400 миллионов лет и расстояния до NGC 2384 — 3500 парсек.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

2383
Большой Пёс (созвездие)
Рассеянные скопления